Барж — коммуна во Франции, департамент Верхняя Луара
 Барж — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Барж — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор